

Personnalités 

  (1901-1966), peintre américain, fils d'Emil Carlsen ;
 Elling Carlsen (1819-1900), navigateur norvégien ;
 Emil Carlsen (1853-1932), peintre américain ;
 Fanny Carlsen, scénariste allemande du cinéma muet ;
 Henning Carlsen (1927-2014), réalisateur et scénariste danois ;
 John Carlsen (né en 1961), coureur cycliste danois ;
 Kenneth Carlsen (né en 1973), joueur de tennis danois ;
 Kirk Carlsen (né en 1987), coureur cycliste américain ;
 Lalla Carlsen (1889-1967), actrice et chanteuse norvégienne ;
 Magnus Carlsen (né en 1990), joueur d'échecs norvégien ;
 Petter Carlsen (né en 1979), chanteur norvégien.

Autre 
 Carlsen Comics, maison d'édition allemande.

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien